Minerve (linie lotnicze) – francuskie linie lotnicze
 Minerve (miasto) – miejscowość i gmina we Francji
 „Minerve” – nazwa francuskich okrętów